Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel marzo 2022.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Linda Nosková con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

  Ons Jabeur (semifinale)
  Aryna Sabalenka (Campionessa)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

<li>  Danielle Collins (primo turno)
<li>  Anett Kontaveit (primo turno)
<li>  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
<li>  Ekaterina Aleksandrova (primo turno)

Wildcard 

  Jaimee Fourlis (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)

  Garbiñe Muguruza (primo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (secondo turno)

  Markéta Vondroušová (quarti di finale)

Qualificate 

  Anhelina Kalinina (primo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Linda Nosková (finale)

  Shelby Rogers (primo turno) 
  Claire Liu (secondo turno) 
  Marta Kostjuk (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 1 2023